Гарі Коулман
 Кетрін Коулман (нар. 1960) — американський астронавт НАСА
 Френк Коулман (1888—1948) — американський актор німого кіно
 Шарлотта Коулман (1968—2001) — англійська акторка